Ione (Californie)
 Ione (Oregon)
 Ione (Washington)

Homonymie de localités aux États-Unis